2 miejscowości w Polsce: 
 Zborowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Wiązów 
 Zborowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ciężkowice